Riggenbach ist ein geographischer Name:
 Riggenbach (Bernau), Gemeindeteil von Bernau im Schwarzwald, Landkreis Waldshut, Baden-Württemberg
 Riggenbach (Kander), linker Zufluss der Kander nach Malsburg, Gemeinde Malsburg-Marzell, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg 
 Riggenbach (Neumagen), rechter Zufluss des Neumagen in Untermünstertal, Gemeinde Münstertal/Schwarzwald, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg

Riggenbach ist ein Familienname:
 Albert Riggenbach (1854–1921), Schweizer Astronom  
 Bernhard Riggenbach (1848–1895), Schweizer evangelischer Theologe   
 Christoph Riggenbach (1810–1863), Schweizer Architekt
 Christoph Johannes Riggenbach (1818–1890), Schweizer evangelischer Theologe    
 Eduard Riggenbach (1861–1927), Schweizer evangelischer Theologe
 Friedrich Riggenbach (1821–1904), Schweizer Bankier und Entomologe   
 Niklaus Riggenbach (1817–1899), Schweizer Ingenieur, Erfinder der Zahnradbahn
 Nikolaus Riggenbach (1784–1829), Schweizer Fabrikant   
 Paul Riggenbach (* 1960), Schweizer Komponist, Pianist, Autor und Verleger

Riggenbach steht für:
 System Riggenbach, Zahnstangensystem bei Zahnradbahnen, erfunden von Niklaus Riggenbach

Siehe auch:
 Rickenbach (Begriffsklärung)